Diese Liste der Handballspieler mit mindestens 200 Länderspielen listet alle männlichen Handballer auf, die 200 oder mehr A-Länderspiele für ihre Handball-Nationalmannschaft bestritten haben.

Rekordnationalspieler ist der Franzose Jackson Richardson mit 417 Länderspielen.
(Stand: 8. September 2021)

Rekordnationalspieler 
Erklärungen
 Spieler: Noch aktive Spieler sind in Fettschrift hervorgehoben.
 Land: Bei Rekordnationalspielern ist das Land in Fettschrift hervorgehoben.
 Tore: Bei Rekordtorschützen sind die Tore in Fettschrift hervorgehoben.
 Tore und Spiele: "+" kennzeichnet die Anzahl der Spiele bzw. Tore, die der Spieler nachweislich mindestens bestritten bzw. erzielt hat.
 Position: Auf dieser Position wurde der Spieler hauptsächlich eingesetzt.
 TH=Torhüter
 LA=Linksaußen
 RL=Rückraum links
 RM=Rückraum Mitte
 RR=Rückraum rechts
 RA=Rechtsaußen
 KM=Kreisläufer

Weblinks 
 Internationale Handballföderation
 Europäische Handballföderation

Übersicht der Rekordnationalspieler:
 Argentinien
 Dänemark
 Frankreich
 Island
 Norwegen
 Österreich
 Rumänien (PDF, 2,8 MB)
 Schweden
 Schweiz
 Slowenien
 Spanien
 Ungarn
 Belarus

Einzelnachweise 

Liste (Handballspieler)